

Codici 
 XIA – codice aeroportuale IATA della stazione centrale intermodale di Guelph (OT) (Canada)

Storia 
 Dinastia Xia – antico clan della Cina settentrionale dell'età del bronzo, rovesciato da Cheng Tang con il quale succedette la dinastia Shang (1766 a.C.).

Militare
 Classe Xia – Classe di sottomarini balistici nucleari progettati e costruiti in Cina

Musica 
 XIA – nome d'arte del cantante sudcoreano Junsu